Canova (Dél-Dakota)
Canova (Új-Mexikó)
Canova (Virginia)
egyéb
Antonio Canova  (1757–1822), velencei szobrász